Stora Granskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Granskär, Vörå, Österbotten, 
 Stora Granskär (Geta, Åland),

Se även
Granskär
Lilla Granskär

Robotskapade Finlandförgreningar